Aldeaseca de la Frontera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeaseca de la Frontera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldeaseca de la Frontera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar